Fengcheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Stadt Fengcheng (凤城市 Fèngchéng Shì) der bezirksfreien Stadt Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Fengcheng (Dandong);
 die Stadt Fengcheng (丰城市 Fēngchéng Shì) der bezirksfreien Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Fengcheng (Yichun);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Anxi der Provinz Fujian, siehe Fengcheng (Anxi);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Lianjiang der Provinz Fujian, siehe Fengcheng (Lianjiang);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Yongding der Provinz Fujian, siehe Fengcheng (Yongding);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Fengshan des Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang, siehe Fengcheng (Fengshan);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Tianzhu der Provinz Guizhou, siehe Fengcheng (Tianzhu);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Feng der Provinz Jiangsu, siehe Fengcheng (Feng);
 die Großgemeinde Fengcheng (丰城镇) in der Stadt Jimo in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Fengcheng (Jimo);
 die Großgemeinde Fengcheng (凤城镇) im Kreis Wenshui der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Fengcheng (Wenshui);
 die Großgemeinde Fengcheng (奉城镇) im Stadtbezirk Fengxian der Stadt Shanghai, siehe Fengcheng (Fengxian);
 die Gemeinde Fengcheng (凤城乡) der Stadt Houma in der Provinz Shanxi, siehe Fengcheng (Houma);
 das Straßenviertel Fengcheng (凤城街道) im Stadtbezirk Changshou von Chongching, siehe Fengcheng (Changshou);
 das Straßenviertel Fengcheng (凤城街道) im Stadtbezirk Yongding von Longyan in der Provinz Fujian, siehe Fengcheng (Yongding);
 das Straßenviertel Fengcheng (凤城街道) im Stadtbezirk Qingcheng von Qingyuan in der Provinz Guangdong, siehe Fengcheng (Qingcheng);
 das Straßenviertel Fengcheng (丰城街道) im Kreis Xinfeng der Provinz Guangdong, siehe Fengcheng (Xinfeng);
 das Straßenviertel Fengcheng (凤城街道) in der Stadt Haiyang in der Provinz Shandong, siehe Fengcheng (Haiyang);
 das Straßenviertel Fengcheng (凤城街道) im Stadtbezirk Laicheng von Laiwu in der Provinz Shandong, siehe Fengcheng (Laicheng).